Vicq est un nom de personne et un nom de lieu.

Patronyme 

 Félix Vicq d'Azir (1748-1794), médecin et anatomiste français.

Pseusonyme 

 Vicq, pseudonyme d'Antoine Raymond (1936-1987), scénariste belge de bande dessinée.

Toponymes 

du latin vicus « agglomération »
 Vicq, commune française de l'Allier ;
 Vicq, ancienne commune française de la Dordogne, aujourd'hui intégrée à Pressignac-Vicq ;
 Vicq, commune française de la Haute-Marne ;
 Vicq, commune française du Nord ;
 Vicq, commune française des Yvelines ;
 Vicq-d'Auribat, commune française des Landes ;
 Vicq-Exemplet, commune française de l'Indre ;
 Vicq-sur-Breuilh, commune française de la Haute-Vienne ;
 Vicq-sur-Gartempe, commune française de la Vienne ;
 Vicq-sur-Nahon, commune française de l'Indre ;

du vieux norrois vík « baie »
 Vicq-sur-Mer, commune française de la Manche.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France